Clément Migaud
Didier Migaud